Claudine Wyssa, née en 1953, est une personnalité politique suisse, membre du Parti libéral-radical. Elle fait aussi partie de l’Entente communale de Bussigny, un groupe de personnes de centre droite, indépendants ou membres du PLR.

Biographie 
Née en 1953 en Valais, de parents zurichois. Elle fait une maturité de type B en 1972 à Sion.  Après avoir suivi ses études à Sierre, elle obtient une licence en mathématique à l'Université de Zurich. Épouse de Claude Wyssa, elle a 3 fils et 2 petit-fils. Originaire de Crissier, habite à Bussigny depuis 1983.

Elle commence sa carrière politique comme conseillère communale de Bussigny de 1987 à 2002 (présidente en 1993), puis conseillère municipale depuis 2002. De 1998 à 2002, elle est présidente du Parti libéral vaudois.

Candidate au Conseil national en 1999, elle est députée au Grand Conseil vaudois de 1999 à 2002, puis à nouveau à partir de 2007. Elle préside ce conseil du  juillet 2010 au 30 juin 2011. Parallèlement, elle assume la direction de l'association suisse des musiciens jusqu'en février 2009.

À la suite du décès du syndic de Bussigny, Michel Wehrli en décembre 2009, elle assura l'intérim de la syndicature, jusqu'en mars 2010 où elle est nommée syndique. En mars 2011 elle est réélue à la municipalité et à la syndicature.

Elle occupe depuis 2011 le poste de présidente de l'union des communes vaudoise (UCV). En 2016, elle est aussi nommée présidente de la Stratégie Développement Ouest Lausannois (SDOL).

En 2021, elle annonce envisager son retrait de la vie politique.

Notes et références

Bibliographie

Articles

Liens externes 

 Claudine Wyssa, Site personnel
 Bussigny, Site de la commune de Bussigny
 UCV, Site de l'UCV

Personnalité politique vaudoise
Personnalité du Parti libéral suisse
Personnalité du Parti libéral-radical
Député au Grand Conseil du canton de Vaud
Naissance en 1953